Kings of the Forest – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
Kings of the Forest – cortometraggio del 1922 diretto da Duke Worne